Daniele Amerini (1974) – ex calciatore italiano
 Monti Amerini – catena montuosa subappenninica del versante tirrenico